|-
| (54601) 2000 RZ13||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54602) 2000 RB15||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54603) 2000 RF16||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54604) 2000 RG18||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54605) 2000 RP26||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54606) 2000 RA28||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54607) 2000 RX28||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54608) 2000 RH33||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54609) 2000 RN36||||4 вересня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (54610) 2000 RG52||||6 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (54611) 2000 RO63||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54612) 2000 RA68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54613) 2000 RD80||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54614) 2000 RL84||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54615) 2000 RF87||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54616) 2000 RZ97||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54617) 2000 RS98||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54618) 2000 RB102||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54619) 2000 SS3||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54620) 2000 ST8||||23 вересня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (54621) 2000 SS12||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54622) 2000 SH31||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54623) 2000 SR34||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54624) 2000 SH45||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54625) 2000 SC49||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54626) 2000 SJ49||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54627) 2000 SN72||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54628) 2000 SB81||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54629) 2000 SL98||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54630) 2000 SM112||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54631) 2000 SJ115||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54632) 2000 SD130||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54633) 2000 SL130||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54634) 2000 SA132||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54635) 2000 SE132||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54636) 2000 SX140||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54637) 2000 SL141||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54638) 2000 SC144||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54639) 2000 SR184||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54640) 2000 SK189||||22 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54641) 2000 SA242||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54642) 2000 SH243||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54643) 2000 SP283||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54644) 2000 SN284||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54645) 2000 SR284||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54646) 2000 SS291||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54647) 2000 ST304||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54648) 2000 SL307||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54649) 2000 SE310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54650) 2000 SE315||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54651) 2000 SF327||||29 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54652) 2000 SZ344||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54653) 2000 SB350||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54654) 2000 SW355||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54655) 2000 SQ362||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54656) 2000 SX362||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54657) 2000 SA366||||23 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54658) 2000 TN39||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54659) 2000 TM51||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54660) 2000 UJ1||||19 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54661) 2000 UY18||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54662) 2000 UY80||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54663) 2000 UT82||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54664) 2000 UH107||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54665) 2000 UL110||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54666) 2000 WJ6||||20 листопада 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (54667) 2000 WJ36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54668) 2000 WO85||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54669) 2000 WB89||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54670) 2000 WW92||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54671) 2000 WW102||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54672) 2000 WO180||||28 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54673) 2000 WS189||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54674) 2000 XN4||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54675) 2000 XZ25||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54676) 2000 YP12||||25 грудня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (54677) 2000 YD40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54678) 2000 YW47||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54679) 2000 YF113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54680) 2001 AS9||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54681) 2001 AE49||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54682) 2001 BU8||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54683) 2001 CJ20||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54684) 2001 CS20||||3 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54685) 2001 CT33||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54686) 2001 DU8||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54687) 2001 DC15||||17 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (54688) 2001 DZ69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54689) 2001 DH101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54690) 2001 EB||2001 EB||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54691) 2001 EL6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54692) 2001 EJ10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 54693 Ґерімаєрс (Garymyers)||||19 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (54694) 2001 FJ54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54695) 2001 FM54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54696) 2001 FO69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54697) 2001 FA70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54698) 2001 FF70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54699) 2001 FP137||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54700) 2001 FE143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

54600